A88 oder A 88 steht für:
 A88 road, eine Fernstraße in Großbritannien
 Bundesautobahn 88, eine ehemals geplante deutsche Autobahn
 Autoroute A88, eine französische Autobahn

A88